Gradieren (abgeleitet von Grad) bedeutet

verstärken, etwas auf einen höheren Grad bringen
in Gradierwerken: Sole allmählich konzentrieren, siehe Gradieren (Salz)
gradweise abstufen, in Grade einteilen, z. B. bei der Herstellung von Schnittmustern in der Konfektion entsprechend der Größenreihe des jeweiligen Herstellers oder Schuhen durch zeitsparendes Vergrößern bzw. Verkleinern des Prototyps.

Siehe auch: Degradierung, Gradierung